Деря́гин — русская фамилия.

Известные носители 
 Дерягин, Александр Васильевич (1941—2010) — глава администрации Калужской области (1991—1996), член-корреспондент РАН.
 Дерягин, Артём Олегович (род. 1991) — казахстанский блогер, комик и юморист.
 Дерягин, Борис Владимирович (1902—1994) — физикохимик, член-корреспондент АН СССР (1946), академик РАН (1992).
 Дерягин, Виктор Яковлевич (1937—1994) — филолог, специалист в области диалектологии.
 Дерягин, Геннадий Борисович (род. 1958) — доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной медицины и права СГМУ.
 Дерягин, Руслан Валентинович (1939—2020) — доктор технических наук, профессор; ректор Вологодского технического университета.

См. также 
 Дерягино
 Дерюгин